The First Four Years — сборник ранних записей хардкор-панк-группы Black Flag, записанных до прихода в группу Генри Роллинза в 1981 году, в качестве вокалиста, диск вышел в 1983 году на лейбле SST Records.

Об альбоме 
Диск состоит из мини-альбомов: «Nervous Breakdown», «Jealous Again», «Six Pack», сингла «Louie Louie», а также нескольких бонус-треков. Треки 1-4 взяты из EP «Nervous Breakdown», треки 5-9 взяты из EP «Jealous Again», треки 11-13 взяты из EP «Six Pack», треки 15-16 взяты из сингла «Louie Louie». Треки 10 и 14 студийные записи, выпущенные исключительно на этом альбоме.

Список композиций 
 «Nervous Breakdown» (Ginn) — 2:09
 «Fix Me» (Ginn) — 0:58
 «I’ve Had It» (Ginn) — 1:25
 «Wasted» (Ginn/Morris) — 0:51
 «Jealous Again» (Ginn) — 1:52
 «Revenge» (Ginn) — 0:59
 «White Minority» (Ginn) — 1:02
 «No Values» (Ginn) — 1:45
 «You Bet We’ve Got Something Personal Against You!» (Dukowski/Ginn/Pederast/ROBO) — 0:52
 «Clocked In» (Ginn) — 1:33
 «Six Pack» (Ginn) — 2:19
 «I’ve Heard It Before» (Dukowski/Ginn) — 1:39
 «American Waste» (Dukowski) — 1:33
 «Machine» (Cadena/Dukowski) — 1:28
 «Louie, Louie» (Berry) — 1:18
 «Damaged I» (Cadena/Ginn) — 4:07

В записи участвовали 
 Кит Моррис — вокал на треках 1-4
 Chavo Pederast — вокал на треках 5-8
 Дез Кадена — вокал на треках 10-16; гитара на треках 11-14
 Greg Ginn — гитара
 Chuck Dukowski — бас-гитара; вокал на треке 9
 Brian Migdol — ударные на треках 1-4
 ROBO — ударные на всех остальных треках

Ссылки 
 The First Four Years на discogs.com

Альбомы Black Flag
Сборники 1983 года
Альбомы хардкор-панка
Сборники на английском языке